Le qualificazioni del singolare  del Croatia Open Umag 2011 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatori

Teste di serie

  Simone Bolelli (secondo turno)
  Dustin Brown (primo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (qualificato)
  Simone Vagnozzi (qualificato)

 Gianluca Naso (qualificato)
 Dušan Lajović (qualificato)
 Aljaž Bedene (ultimo turno)
 Thomas Fabbiano (ultimo turno)

Qualificati

  Gianluca Naso
  Dušan Lajović

  Rubén Ramírez Hidalgo
  Simone Vagnozzi

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

Collegamenti esterni
 

Croatia Open Umag 2011
ATP World Tour 2011